Открытый чемпионат Махараштры 2022 — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый ежегодно в Пуне (Индия) на хардовых кортах местного Mhalunge Balewadi Tennis Complex. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 500 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. В 2022 году турнир состоится с 31 января по 6 февраля 2022 года. Квалификация к турниру пройдёт с 29 по 30 января 2022 года.

Общая информация 
Чемпионы 2022

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 17 Января 2022 года
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Рамкумар Раманатан

 
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг":
  Юки Бхамбри
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Вит Коприва
  Элиас Имер
  Джей Кларк
  Джан Марко Морони
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 17 Января 2022
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Дживан Недунчежиян /  Пурав Раджа

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Пуна
Теннис
Февраль 2022 года
Международные спортивные соревнования в Пуне
Открытый чемпионат Ченнаи по теннису